Juntos para siempre, filme argentino (2010) traduzido no Brasil como "Juntos para Sempre"
 A Dog's Purpose, filme (2017) com Dennis Quaid conhecido em Portugal como "Juntos para Sempre"
 A Dog's Journey, filme (2019) com Marg Hengelberger e Dennis Quaid exibido no Brasil como "Juntos para Sempre"